Die Divizia A 1936/37 war die fünfte Spielzeit in der Geschichte der rumänischen Fußballliga Divizia A. Die Saison begann am 23. August 1936 und endete am 13. Juni 1937. Von Anfang Dezember 1936 bis Ende Februar 1937 ruhte der Spielbetrieb (Winterpause).

Meister wurde Venus Bukarest.

Modus 
Die 12 Mannschaften spielten in einer Gruppe um die Meisterschaft. Es gab keine Absteiger. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Kreuztabelle

Nach der Saison 
 1. – Venus Bukarest – Meister
 Rapid Bukarest – Pokalsieger

Absteiger in die Divizia B 
Es gab keine Absteiger.

Aufsteiger in die Divizia A 
Phoenix Baia Mare, DUIG Brăila, Jiul Petroșani, Olimpia CFR Satu Mare, Vulturii Textila Lugoj, Sportul Studențesc Bukarest, ACFR Brașov, Dragoș Vodă Cernăuți

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 1936/37 auf romaniansoccer.ro (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1936/37
Liga-1-Saison